Eric Bogle – cantautore scozzese naturalizzato australiano
 George Bogle – avventuriero e diplomatico scozzese
 Jayden Bogle – calciatore inglese
 Omar Bogle – calciatore inglese